Kyle Bailey peut désigne :
 Kyle Bailey (1982-), joueur américain de basket-ball ;
 Kyle Bailey (1986-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace.